Baktoid Armor Workshop, es una empresa constructora de armas de guerra ficticia en la saga de películas de la Guerra de las Galaxias.

Una de las más poderosas e importantes empresas armamentísticas a lo largo de la galaxia. Las oficinas principales de esta compañía estaban ubicadas en el planeta Metalorn, con centros de manufactura a lo largo de la galaxia. Algunos de los planetas más importantes eran: Ord Lithone, Ord Cestus, Telti, Balmorra y Geonosis. El último mundo tuvo especial significación, ya que sus habitantes, (los geonosianos) contribuyeron al diseño de uno de los droides de batalla más conocidos en la Antigua República Galáctica.

Años antes de la batalla de Naboo, la empresa Baktoid Armor Workshop creó una subisidiaria: Baktoid Autómata. Esta empresa fabricaría exclusivamente androides de batalla, dejándole los tanques a su "hermana mayor".

A lo largo de las Guerras Clon, Baktoid Autómata se encargó de diseñar y elaborar androides de combate en todos los mundos antes mencionados y Baktoid Armor Workshop continuó con la creación de feroces tanques como los AAT y los MTT.

Durante las Guerras Clon, el presidente de esta gran empresa respondía directamente a Wat Tambor, el líder de la Tecno Unión (agrupación a la que pertenecía Baktoid). Wat Tambor decidió poner en marcha un astuto plan y mejoró los droides de batalla convencionales y empezó a crear miles de Super Battledroids. Estos nuevos modelos hicieron su aparición por vez primera en la batalla de Geonosis donde demostraron su superioridad y resistencia sobre las antiguas máquinas de batalla aún usadas.

Organizaciones de Star Wars